Macedonski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Macedonski (1854–1920), rumänischer Schriftsteller
 Soare Macedonski (1910–1928), rumänischer Maler